Bianca Garufi (1918-2006) – scrittrice, poetessa e psicoanalista italiana
 Carlo Alberto Garufi (1868-1948) – paleografo italiano